Сора́н-ле-Брере́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 18 км на північ від Безансона, 27 км на південь від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 423,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Соран-ле-Брере на сайті французького Національного інституту географії
 Соран-ле-Брере на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Соран-ле-Брере на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Соран-ле-Брере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Соран-ле-Брере на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона